est un genre éteint de plésiosaures de la super-famille des Plesiosauroidea qui vivait au Jurassique. Une seule espèce est connue, Eoplesiosaurus antiquior, découverte en Angleterre.

Description

Classification 
L'analyse phylogénétique de Benson et al. (2012) place Eoplesiosaurus dans la position la plus basale parmi les Plesiosauroidea, comme le montre le cladogramme ci-dessous :

Références

Publication originale

Liens externes 

Plesiosauroidea
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Plésiosaure du Jurassique
Reptile marin fossile européen
Taxon fossile décrit en 2012